Die First Division 1954/55 war die 18. Spielzeit der höchsten zyprischen Spielklasse im Männerfußball.

Meister wurde AEL Limassol.

Modus 
Zehn Mannschaften spielten an insgesamt 18 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Tabellenletzte stieg ab.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Cyprus 1954/55 auf eu-football.info

1954
Fußballsaison 1954/55